TDZ steht für:
 IATA-code von Toledo Metcalf Field bei Toledo
 touchdown-zone, Aufsetzpunkt
 Türkisch-Deutsches Zentrum
 unübliche Abkürzung für Terrestrische Dynamische Zeit (veraltet, heute Terrestrische Zeit TT)

TdZ steht für:
 Theater der Zeit

Abkürzung